Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1974/1975 vanns av Hajduk Split, som försvarade titeln, med Vojvodina som tvåa. Serien spelades 17 augusti 1974-29 juni 1975. Guldet var Hajduk Splits andra  med Tomislav Ivić som tränare, sedan han även lett dem till tre raka jugoslaviska cuptitlar, 1972, 1973 och 1974.

Boško Đorđević från Partizan och Dušan Savić från Röda stjärnan delade på skytteligatiteln med 20 mål var.

Cupen spelades inte denna säsong, och föregående säsongs cuptvåa Borac Banja Luka representerade i stället Jugoslavien i Cupvinnarcupen 1975/1976, fastän de spelade säsongen 1974/1975 i andraligan.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1973/1974 Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångare. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

FK Borac Banja Luka och NK Zagreb flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1973/1974 efter att ha slutat på de två sista platserna

Tabell

Mästarna:
Hajduk Split (tränare: Tomislav Ivić)

spelare (seriematcher/seriemål): Ivan Buljan (33/1)Slaviša Žungul (32/15)Jurica Jerković (32/9)Ivica Šurjak (30/7)Vedran Rožić (30/0)Dražen Mužinić (30/0)Vilson Džoni (29/2)Mario Boljat (27/2)Luka Peruzović (24/1)Željko Mijač (23/6)Mićun Jovanić (18/3)Šime Luketin (16/1)Rizah Mešković (16/0)Ivan Katalinić (13/0) -målvakt-Marin Kurtela (13/0)Ivica Matković (8/1)Branko Oblak (7/4)Nenad Šalov (7/1)Vjeran Simunić (7/0)Vladimir Smolčić (4/0)Dragan Holcer (4/0)Joško Duplančić (3/1)

Resultat

Skytteligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1974/1975
1974 i Jugoslavien
1975 i Jugoslavien